Evergreen Estates ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Evergreen Estates (Alabama), im Lauderdale County
 Evergreen Estates (Kalifornien), im Nevada County
 Evergreen Estates (Maryland), im Anne Arundel County
 Evergreen Estates (North Carolina), im Cumberland County
 Evergreen Estates (Ohio), im Medina County
 Evergreen Estates (Tennessee), im Montgomery County
 Evergreen Estates (Wisconsin), im Pierce County